Wickert ist der Familienname folgender Personen:

 Christl Wickert (* 1953), deutsche Historikerin und Politologin
 Erwin Wickert (1915–2008), deutscher Diplomat und Schriftsteller
 Georg Wickert (1886–1940), deutscher Landschaftsmaler
 Günter Wickert (1928–1994), deutscher Markt- und Meinungsforscher
 Hartmut Wickert (* 1953), Direktor des Departement Darstellende Künste und Film an der Zürcher Hochschule der Künste und Theaterregisseur
 Konrad Wickert (1938–2019), deutscher Althistoriker und Bibliothekar
 Lothar Wickert (1900–1989), deutscher Althistoriker und Mommsen-Biograf
 Ulrich Wickert (* 1942), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ulrich Wickert (Theologe) (1927–2009), deutscher evangelischer Theologe
 Wolfram Wickert (* 1941), deutscher Schriftsteller und Maler

Siehe auch:
 Wiggert
 Wickart